

События

Римское царство 
 Царь: Тарквиний Древний.
 610—595 (609—593) — Фараон Нехао, сын Псамметиха.
 Войска Мидии заняли Тушпу.

Китай 
 17-й год по эре правления луского князя Вэнь-гуна.
 Весной войско Цзинь возглавило Вэй, Чэнь и Чжэн в походе по умиротворению Сун (командовали войсками Сюнь Линь-фу из Цзинь, Кун-да из Вэй, Гунсунь Нин из Чэнь и Ши Чу из Чжэн), чтобы наказать убийц правителя, но когда они узнали, что у власти утвердился Вэнь-гун, ушли. Согласно эпизоду 136 «Го юй», поход на Сун возглавил Чжао Сюань-цзы.
 В 4 луне, в день гуй-хай похоронили лускую княгиню Шэн-цзян.
 В 4 луне войско циского князя напало на западные границы Лу.
 В 6 луне, в день гуй-вэй князья Лу и Ци заключили договор в Гу, осенью луский гун вернулся из Гу.
 В 6 луне на съезде князей в Ху (местность в Чжэн) присутствовали многие правители, кроме чжэнского, который прислал письмо с упоминанием, что Чу оказывает на него давление.
 Чжоуские войска разбили жунов, которые были пьяны во время нападения на их лагерь.
 Зимой луский посол Сян Чжун прибыл в Ци, при возвращении заметив, что циский князь был груб с ним и скоро умрёт.

Родились 
 Анаксимандр (ок. 610 — 546 до н. э) — Древнегреческий философ

Скончались 
 Псамметих I — царь Египта.

См. также

Примечания